Zacarias Martins (Belém do Pará, 23 de julho de 1957) é um poeta brasileiro. Reside em Gurupi, no estado de Tocantins desde 1983. 

É um dos principais poetas contemporâneos do Estado do Tocantins. Além de poeta é jornalista e ativista cultural. É fundador do Conselho Municipal de Cultura de Gurupi, do qual foi o seu primeiro presidente (1999-2000). Autor de seis livros de poesias e um de crônicas, tem participação em várias antologias literárias pelo Brasil afora. É ainda co-fundador da Academia Gurupiense de Letras. Zacarias Gomes Martins é o seu nome completo. Filho de Aldenor de Figueiredo Martins e Argentina Gomes Martins. Participou da fundação da Academia Tocantinense de Letras, onde ocupa a cadeira 21, cujo patrono é Jacinto Nunes da Silva, prefeito de Gurupi no período de 1983 a 1988 e que faleceu poucos meses antes de concluir o seu mandato. Em novembro de 2011, produziu o vídeo documentário "Palmares - O cantador de cordel", sobre a trajetória do poeta e cordelista Antônio Farias, o popular Palmares, que reside em Gurupi.

Obras

Poesias 
 Transas do Coração (1978)
 O Poeta de Belém (1979)
 Poetar (1980)
 O Profeta da Felicidade (1984)
 Vox Versus (1986)
 Pinga-Fogo (2004)

Crônicas 
 Histórias da História de Gurupi (2008)

Bibliografia 
 MARTINS, Mário Ribeiro. Retrato da Academia Tocantinense de Letras. Goiânia-GO, Ed. Kelps. 2006.
 MOREIRA FILHO, Juarez. Perfil da Academia Tocantinense de Letras. Goiânia-GO., Ed. Bandeirante, 2005

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Poetas do Pará
Naturais de Belém (Pará)
Jornalistas do Pará